GP3 Series 2010 var den första säsongen av formelbilsmästerskapet GP3 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Spaniens Grand Prix på Circuit de Catalunya den 8-9 maj och den sista i samband med Italiens Grand Prix på Autodromo Nazionale Monza den 12-13 september. Esteban Gutiérrez vann förarmästerskapet och ART Grand Prix vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP3 Series-säsonger
Motorsportevenemang 2010